

Geografia

Austria 
 Sonnenberg – najwyższy szczyt Gór Litawskich

Niemcy 
 Sonnenberg – dzielnica Chemnitz
 Sonnenberg – dzielnica Gummersbach
 Sonnenberg – dzielnica Stuttgartu
 Sonnenberg – dzielnica Wiesbaden 
 Sonnenberg – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberhavel
 Sonnenberg-Winnenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld

Osoby 
 Ber Sonnenberg – bankier i filantrop żydowskiego pochodzenia
 Ewa Sonnenberg – polska poetka
 Günter Sonnenberg – niemiecki terrorysta
 Renée Sonnenberg – kanadyjska curlerka

Zobacz też 
 Sonnberg
 Sonneberg